Ljestvice i sastavi liga šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2020./21.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj odigravanje natjecanja je bilo otežano, te je dolazilo i do prekida pojedinih liga.

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, "Nogomet" br. 23/21

2. ŽNL Brodsko-posavska

Skupina A 
{| class="wikitable" style="text-align: right" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod !!bod- 
|- bgcolor="gold" 
|1. ||align="left"|Gundinci ||15 ||13 ||1 ||1 ||88 ||7 ||40 || 
|-
|2. ||align="left"|Raketa Beravci ||15 ||12 ||1 ||2 ||48 ||18 ||36 || -1 
|-
|3. ||align="left"|Sapci ||15 ||7 ||2 ||6 ||34 ||23 ||23 || 
|-
|4. ||align="left"|Sava Svilaj ||15 ||7 ||1 ||7 ||36 ||28 ||22 || 
|-
|5. ||align="left"|Mladost Čajkovci ||15 ||7 ||1 ||7 ||33 ||32 ||22 || 
|-
|6. ||align="left"|Šokadija Sredanci ||15 ||6 ||2 ||7 ||25 ||56 ||20 || 
|-
|7. ||align="left"|Mladost Divoševci ||15 ||5 ||0 ||10 ||29 ||42 ||15 || 
|-
|8. ||align="left"|Mladost Bicko Selo ||8 ||1 ||2 ||5 ||6 ||25 ||5 || 
|-
|9. ||align="left"|Posavac Kupina ||15 ||1 ||0 ||14 ||7 ||75 ||3 || 
|-
| ||align="left"|Omladinac Novi Grad ||colspan="8" align="center"|<small> odustali nakon 2. kola 
|-
!colspan="10"| 
|-
|colspan="10" align="left"|<small> "Mladost" - Bicko Selo odustali nakon 9. kola, te su dotadašnji rezultati priznati u poretku 
|}
 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com 

 Skupina B 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 Skupina C 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 Skupina D 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 2. ŽNL Istarska 
 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 64  
 istrasport.eu, ljestvica  
 istrasport.eu, ljestvica, wayback  
 istrasport.eu, ljestvica  
 sofascore.com 

 2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nskz.hr, 2. ŽNL Seniori  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2020.  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2021.  
 Službene vijesti, br. 20/2021  
 sofascore.com  

 2. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ns-kckz.hr, 2. ŽNL  
 ns-kckz.hr, 2. ŽNL, wayback  
  ns-kckz.hr, Službeno glasilo NS KKŽ  
 sofascore.com 

 2. ŽNL Krapinsko-zagorska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com 

 2. ŽNL Međimurska 

 Skupina A 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 mns.hr, Goolovi  
 mns.hr, "Gool", br. 1685  

 Skupina B 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 mns.hr, Goolovi  
 mns.hr, "Gool", br. 1685  

 2. ŽNL Osječko-baranjska 

 NS Beli Manastir 

 Izvori:  
 rsssf.com  

 NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com  

 NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 NS Osijek 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsosijek.hr  
 sofascore.com 

 NS Valpovo / Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com 

 2. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nspgz.hr, 2. ŽNL  
 nspgz.hr, 1. ŽNL, "Glasilo", br. 25  
 sofascore.com 

 2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL  
 zns-varazdin.hr, 2. ŽNL, wayback  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet"  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet", br. 1368  
 sofascore.com 

 2. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvpz.hr, 2. ŽNL Istok, 2020./21.  
 znsvpz.hr, "Bilteni" II. ŽNL Istok  
 znsvpz.hr, znsvpz.hr, II. ŽNL Istok, 14. kolo  
 sofascore.com 

 Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvpz.hr, 2. ŽNL Zapad, 2020./21.  
 znsvpz.hr, "Bilteni" II. ŽNL Zapad  
 znsvpz.hr, znsvpz.hr, II. ŽNL Zapad, 22. kolo 
 2. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com 

 NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com  
 sportalo.hr  

 NS Županja 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com 

 Splitsko-dalmatinska županija 

 NL otoka Hvara 

Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga, Hvarska liga - HEP, HEP Liga otoka Hvara''.

Povezani članci  
 1. HNL 2020./21. 
 2. HNL 2020./21. 
 3. HNL 2020./21. 
 4. rang HNL-a 2020./21. 
 5. rang HNL-a 2020./21. 
 7. rang HNL-a 2020./21. 
 Hrvatski nogometni kup 2020./21.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Sixth Level 
  

2020-21 
 6